Horvátország
 Klokočevac, falu Belovár községben, Belovár-Bilogora megyében
 Ilovski Klokočevac, falu Hercegovac községben, Belovár-Bilogora megyében

 Szerbia
 Klokočevac, falu Majdanpek községben, a Bori körzetben